Kabinett Cavaco Silva steht für folgende Regierungen Portugals:

 Kabinett Cavaco Silva I 
 Kabinett Cavaco Silva II (1987 bis 1991)
 Kabinett Cavaco Silva III (1991 bis 1995)